Hemmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hemmann (1895–1957), deutscher Generalleutnant
 Franz Heinrich Hemmann (1798–1849), Schweizer Architekt
 Marek Hemmann (* 1979), deutscher Techno-Musiker und Musikproduzent
 Otto Hemmann (1891–nach 1974), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SED), MdV
 Ralf-Peter Hemmann (* 1958), deutscher Geräteturner
 Tino Hemmann (* 1967), deutscher Schriftsteller, Unternehmer und Verleger